Cayo Claudio Marcelo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cayo Claudio Marcelo (catilinario).— Partidario de Catilina.
 Cayo Claudio Marcelo (cónsul 50 a. C.).— Cónsul en el año 50 a. C.
 Cayo Claudio Marcelo (cónsul 49 a. C.).— Cónsul en el año 49 a. C.
 Cayo Claudio Marcelo (pretor).— Pretor en el año 80 a. C.